Proteção de memória (informática)
Protecionismo (economia)
Proteção ambiental (meio ambiente)
Área de proteção ambiental (meio ambiente)
Proteção civil (administração pública)
Proteção anticópia (informática)
Proteção de dados (direito)
Proteção catódica (química)
Proteção integrada (agricultura)
Equipamento de proteção coletiva (trabalho)
Equipamento de proteção individual (trabalho)

Ver também 

Protetor - desambiguação
Protection - desambiguação

Desambiguação